Мазуренко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Мазуренко Василь Петрович (1877—1937) — український громадсько-політичний і державний діяч, інженер-технолог, економіст.
 Мазуренко Володимир Іванович (1954) — український політик.
 Мазуренко Володимир Вікторович — старший лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Мазуренко Галя (1901—2000)  — українська письменниця, художниця, скульптор.
 Мазуренко Ігор Дмитрович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Мазуренко Марко Єрофійович (1871 — після 1929) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Мазуренко Олег Миколайович (*1977) — український футболіст та футбольний тренер.
 Мазуренко Олексій Юхимович (1917—2004) — радянський льотчик, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації (1962).
 Мазуренко Олена Павлівна (1969) — українська футболістка, захисник. Учасниця жіночого Євро-2009.
 Мазуренко Семен Петрович (1879—192?) — український політичний діяч, дипломат.
 Мазуренко Юрій Петрович (1885—1937) — український діяч, юрист.

Українські прізвища
Прізвища на -енко